Увария () — род двудольных цветковых растений, входящий в семейство . Это чудесное экзотическое и очень редкое растение – небольшое деревце или кустарник с вьющимися и цепляющимися за опору побегами. Происходит из влажных джунглей Азии, Малайзии, острова Явы, Суматры и Борнео, Филиппин, Новой Гвинеи и Новой Зеландии. У уварии большие кожистые ярко-зелёные листья и удивительные, необычно красивые, как бы восковые, шестилепестковые коричнево-красные или желтовато-коричневые небольшие цветки. Плоды — с шероховатой кожурой, оранжевого, ярко-желтого или красного цвета, собраны в группу. Их размер достигает 4-х см. Увария — светолюбивое растение и при недостаточном освещении заболевает. Поливать уварию следует умеренно, иначе её нежные корни загниют. Растение способно переносить кратковременную засуху. Почва для посадки должна быть хорошо дренируемой и рыхлой. Размножают уварию семенами, черенками или прививкой. Отличное растение для оранжерей.

Плоды некоторых видов уварии съедобны. Части Uvaria chamae, произрастающей в лесах Западной и Центральной Африки, используются в лекарственных целях как антибиотические средства.

Таксономия 
, Species Plantarum 1: 536. 1753.

Первоначально Линней описал в составе рода два вида:  и . 

Второе название ныне считается синонимом вида .

Синонимы

Виды 
Род насчитывает около 150 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Анноновые
Флора Африки